

Filippine 
 Basilica di San Giovanni Battista (Quiapo)

Francia 

 Basilica di San Giovanni Battista (Chaumont)

Germania 
 Basilica di San Giovanni Battista (Berlino)

Italia 
 Basilica di San Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma
 Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma
 Basilica di San Giovanni Battista a Busto Arsizio
 Basilica di San Giovanni Battista a Brindisi
 Collegiata di San Giovanni Battista a Finale Ligure
 Basilica di San Giovanni Battista a Lonato del Garda
 Basilica di San Giovanni Battista a Melegnano
 Basilica di San Giovanni Battista a Monza
 Basilica di San Giovanni Battista a Pavia
 Basilica di San Giovanni Battista a Vittoria

Polonia 
 Basilica arcicattedrale di San Giovanni Battista (Varsavia)

Pagine correlate 

 Giovanni Battista
 Chiesa di San Giovanni Battista
 Pieve di San Giovanni Battista